Э́двард Бе́неш (; , Кожлани, Королевство Богемия, Цислейтания, Австро-Венгрия — , Сезимово-Усти, Южная Чехия, Чехословакия) — государственный и политический деятель Чехословакии (Чехии). Второй президент Чехословакии в 1935—1948 годах (фактически в период с 1935 по 1938 и с 1945 по 1948 год, в 1938—1945 годах за границей, в 1940—1945 годах как президент в изгнании; с точки зрения теории продолжения существования Чехословацкого государства в 1938—1945 годах, признанной державами-победительницами во Второй мировой войне, президентские полномочия в период 1938—1945 годов не прекращались). Один из руководителей движения за независимость Чехословакии в годы Первой мировой войны, министр иностранных дел Чехословакии в 1918—1935 годах, руководитель чехословацкого зарубежного Сопротивления в годы Второй мировой войны.

Детство и юность, годы учёбы 
Эдвард Бенеш родился неподалёку от города Раковник в Центральной Чехии в семье небогатого крестьянина. В 1896—1904 годах учился в гимназии в Виноградах (ныне район Праги). В 1904 году поступил в Свободную школу политических и социальных наук в Сорбонне (Париж, Франция), учился также в Берлине, степень доктора прав получил в 1908 году в Дижоне. Годом позже в Праге защитил диссертацию на степень доктора философии.

Преподавал в коммерческой академии в Праге, в 1912 году получил должность доцента на философском факультете пражского Карлова университета. Опубликовал несколько монографий по социологии, как журналист выступал в социал-демократической печати.

В движении за независимость Чехословакии 
После начала Первой мировой войны принял активное участие в организации внутреннего антиавстрийского движения (т. н. «чешская мафия»), в частности, обеспечивал связь групп сторонников независимости Чехии с находившимся в эмиграции в Швейцарии Томашем Масариком. Под угрозой ареста 1 сентября 1915 года выехал в эмиграцию, где стал одним из ближайших сотрудников руководителя заграничного движения за независимость Чехословакии Т. Г. Масарика. Организовал курс популяризаторских лекций о чехах и словаках в Сорбонне, публиковал статьи во французских газетах и брошюры с обоснованием требования независимости Чехословакии от Австро-Венгрии.

В 1916 году вместе с Масариком и М. Р. Штефаником создал Чехословацкий национальный совет — прообраз правительства будущего государства, признанный Францией, Англией и Италией. Провёл успешные переговоры с представителями государств Антанты, завершившиеся согласием последних на формирование во Франции, Италии и России Чехословацких легионов, принявших в 1917—1918 годах активное участие в боевых действиях на стороне Антанты, а также в Гражданской войне в России в 1918—1920 годах и признанных одной из воюющих сторон.

Вскоре после провозглашения Чехословакией независимости 28 октября 1918 года был назначен министром иностранных дел в первом чехословацком правительстве Карела Крамаржа. Занимал должность министра без перерыва на протяжении 17 лет (1918—1935) в 14 разных кабинетах министров.

Был одним из руководителей чехословацкой делегации на Парижской мирной конференции. Версальский, Сен-Жерменский и Трианонский мирные договоры подтвердили независимость Чехословакии и установили выгодные для нового государства границы, в частности, в Южной Словакии; в состав Чехословакии была также передана Подкарпатская Русь (ныне — Закарпатская область Украины). Роль Бенеша в движении за независимость Чехословакии первый президент страны Масарик охарактеризовал в книге «Мировая революция» (1925) так: «Без Бенеша у нас не было бы республики».

Лига Наций и Малая Антанта 
Бенеш приобрёл большую известность в европейской политике 1920-х — 1930-х годов как один из организаторов Лиги Наций. Занимал различные посты в её руководстве, в 1935 году был её председателем. Внешнюю политику Чехословакии Бенеш построил прежде всего на дружественных отношениях с Францией (союзнический договор 1924 года) и другими державами-победительницами в Первой мировой войне. С Югославией и Румынией по инициативе Бенеша Чехословакия заключила политический и военный союз (направленный главным образом против венгерского ирредентизма), получивший название «Малая Антанта». В 1930-е годы Бенеш был одним из сторонников построения системы коллективной безопасности в Европе, нарастающая опасность агрессии со стороны нацистской Германии вела его к признанию де-юре СССР и заключению союзнического договора между Чехословакией и СССР.

Второй президент Чехословакии 
Бенеш играл также важную роль во внутренней политике, будучи одной из опор «Града» — политических сил, близких к президенту Масарику. В 1921—1922 годах был премьер-министром. С 1926 года — в руководстве Чехословацкой национально-социалистической партии, влиятельной силы, поддерживавшей «Град» (президентскую администрацию).

После отставки президента Масарика 18 декабря 1935 года был избран вторым президентом Чехословакии. Соперником на выборах был
Богумил Немец. Избранию предшествовали длительные закулисные переговоры, связанные с тем, что влиятельные правые и консервативные силы первоначально выступали против избрания Бенеша президентом, считая его слишком «левым» политиком. В результате, однако, Бенеш набрал в парламенте подавляющее большинство голосов — за него голосовали практически все чешские партии, включая коммунистов, и Глинкова словацкая народная партия; против выступили представители партии Генлейна и чешские крайне правые.

В сентябре 1938 г. Бенеш, в поиске выхода из напряженной ситуации в Судетах, грозившей перерасти в международный кризис, предложил правительствам в Париже и Лондоне свой «секретный план», предусматривающий передачу Германии части Судет и параллельным выселением в Германию ещё одного миллиона судетских немцев из Чехословакии. Этот план был сообщён как посланникам Франции и Великобритании в Праге, так и французскому кабинету через личного представителя Бенеша — министра социальной опеки Яромира Нечаса. После принятия на Мюнхенской конференции 30 сентября 1938 г. решения о передаче Судет Германии, Бенеш одобрил (с протестом) этот шаг.

5 октября Бенеш ушёл в отставку. Покинул страну, жил в Лондоне, затем в Соединённых Штатах как частное лицо. Выразил протест руководителям демократических государств после оккупации чешских земель Германией в марте 1939 года.

Во главе зарубежного Сопротивления 

После начала Второй мировой войны Бенеш вернулся к активной политической деятельности. Его целью стало аннулирование Мюнхенского соглашения, восстановление независимости Чехословакии и её «версальских» границ. Бенеш и его соратники опирались на концепцию продолжения существования Чехословацкого государства, в соответствии с которой все изменения, происходившие после 29 сентября 1938 года, включая образование на месте Чехословакии Протектората Богемия и Моравия и Словацкого государства, не имели юридической силы.

В 1940 году Бенеш создал в Лондоне правительство Чехословакии в изгнании и возглавил его в ранге президента. К 1942 году ему удалось добиться признания существования Чехословакии и аннулирования Мюнхенского соглашения всеми державами антигитлеровской коалиции, в том числе СССР.

Будучи руководителем зарубежного чехословацкого Сопротивления, Бенеш координировал действия чехословацких подразделений, сражавшихся на фронтах в составе союзных армий, а также поддерживал связь с внутренним Сопротивлением в чешских землях. Он был инициатором и координатором операции «Антропоид», в результате которой был ликвидирован начальник Главного управления имперской безопасности третьего рейха, фактический  имперский протектор Богемии и Моравии Рейнхард Гейдрих.

В декабре 1943 года Бенеш в Москве подписал договор о дружбе и союзных отношениях с Советским Союзом, который предзнаменовал новую внешнеполитическую ориентацию Чехословакии. Союз с СССР стал краеугольным камнем политики страны.

В апреле 1945 года на освобождённой территории Чехословакии — в словацком городе Кошице — Бенешем было назначено новое правительство т. н. Национального фронта, ведущую роль в котором играли коммунисты.

16 мая 1945 года Эдвард Бенеш вернулся в освобождённую Прагу, где был восторженно встречен населением.

В народно-демократической Чехословакии 

28 октября 1945 года временный парламент страны подтвердил президентские полномочия Бенеша, а 19 июля 1946 года он вновь был избран на пост президента новым составом парламента. Несмотря на неоднозначное мнение парламентариев о деятельности Бенеша в эмиграции, голосование было единогласным.

Ещё во время войны, а также в летние и осенние месяцы 1945 года, в условиях отсутствия избранного парламента, Бенеш подписывал так называемые президентские декреты Бенеша, имевшие силу закона, в том числе об изгнании немцев из Чехословакии и конфискации имущества немцев, венгров, предателей и коллаборационистов, о чрезвычайных Народных судах над нацистами и изменниками, а также о национализации крупных промышленных предприятий и банков.

В послевоенной Чехословакии, где установился режим так называемой «народной демократии», Бенеш был самым популярным политиком, однако, сочувствуя демократическим силам в борьбе за власть с коммунистами, практически не вступал в публичную политическую полемику. В то же время коммунисты постепенно оттесняли его от власти.

Вторая отставка и смерть 

Во время политического кризиса в феврале 1948 года Бенеш уступил давлению коммунистов во главе с премьер-министром Клементом Готвальдом, в результате чего принял отставку министров трёх демократических партий и согласился с изменениями в правительстве, в результате которых все рычаги власти в Чехословакии оказались в руках Коммунистической партии.

Между тем, к принятию этого решения Э. Бенеша подталкивал СССР. По воспоминаниям П. А. Судоплатова, за некоторое время до передачи власти Готвальду произошла встреча Бенеша с бывшим пражским резидентом НКВД СССР П. Я. Зубовым, прибывшим в Прагу по заданию министра иностранных дел СССР В. М. Молотова, на которой проинструктированный Судоплатовым Зубов сообщил Бенешу, что если тот откажется покинуть пост президента, то будет организована утечка слухов о негативных обстоятельствах его бегства из страны в 1938 г. и оказанной для этого советской финансовой помощи в размере 10 тысяч долларов. Также якобы было обещано распространить слухи о тайном сотрудничестве чехословацкой и советской разведок, секретном договоре о передаче СССР Карпатской Украины и об участии Бенеша в подготовке покушения на премьер-министра Югославии.

После вероятной встречи с Зубовым Бенеш покинул Прагу и поселился на своей вилле в южночешском городе Сезимово-Усти (95 км южнее Праги). В столице он появился лишь дважды — на похоронах министра иностранных дел Яна Масарика и праздновании 600-летия Карлова университета, однако продолжал ещё несколько месяцев занимать должность президента. В мае 1948 года Бенеш отказался подписать новую конституцию страны, разработанную коммунистами, а 7 июня подал в отставку, обосновав в официальном письме парламенту своё решение состоянием здоровья. 14 июня Национальная ассамблея избрала президентом республики Клемента Готвальда.

Вскоре после этого (3 сентября 1948 года) Эдвард Бенеш умер и был похоронен в Сезимово-Усти.

Политический портрет 

Эдвард Бенеш был политиком социал-реформистского толка. В своей политической деятельности он опирался на философию позитивизма и достижения общественных наук, в первую очередь социологии, которой занимался на профессиональном уровне. Идеи Т. Г. Масарика о гуманизме и демократии как основах чехословацкой государственности Бенеш защищал в своих работах 1920-х годов («Мировая война и наша революция» (, 2 тт.), «О нашей демократии» () и др.). Второй президент Чехословакии был также приверженцем идеи единства чехословацкого народа, что не раз приводило к его конфликтам со словацкой политической элитой.

Перед Второй мировой войной, в бытность президентом в изгнании и после войны Бенеш воспринимался многими в Чехословакии как национальный лидер, истинный наследник Масарика и демократ. В духе культа первого президента Чехословакии, называемого «Президентом-Освободителем», Бенеш нередко именовался в печати, a иногда и на официальном уровне, «Президентом-Созидателем» (). Значительная часть политической элиты Чехословакии, в особенности правые силы, однако, относились к Бенешу отрицательно, нередко с откровенной ненавистью. Это же можно сказать о руководстве Судетонемецкой партии и германских нацистах. В сентябре 1938 года Бенеша провозгласил своим личным врагом Адольф Гитлер.

Мюнхенское соглашение Бенеш воспринял как предательство Чехословакии со стороны западных демократий (чешский историк Ян Тесарж пишет о развившемся у президента «Мюнхенском комплексе», предопределявшем его дальнейшую политику). В поисках более прочного союзника, который мог бы обеспечить границы Чехословакии по окончании войны, Бенеш обратился к Советскому Союзу. В послевоенной Чехословакии Бенеш предполагал обновить демократию, однако сделать её гораздо более социально ориентированной, «народной», а само государство превратить в национальную, славянскую республику. В своих книгах 1940-х годов («Демократия сегодня и завтра» (), «Размышления о славянстве» (), двухтомные воспоминания «Мюнхенские дни» () и «От Мюнхена к новой войне и новой победе» () Бенеш подробно излагает эти идеи, а также своё видение Чехословакии как моста между демократическим Западом и славянским Востоком.

Февраль 1948 года положил конец надеждам президента Бенеша — всю полноту власти в стране получили коммунисты, под руководством которых Чехословакия безоговорочно вошла в состав социалистических стран.

В настоящее время вокруг фигуры Эдварда Бенеша, в особенности о его деятельности в переломные моменты истории (в период Первой и Второй мировых войн, во время Мюнхенского диктата, в февральских событиях) ведутся споры как в самой Чехии, так и за её пределами (прежде всего в Германии). Организации судетских немцев и ряд политиков в Германии требуют отмены декретов Бенеша.

В 2004 году парламент Чехии принял Закон № 292/2004 Собрания законодательства Чешской республики, гласящий: «Доктор Эдвард Бенеш имеет заслуги перед государством». В 2005 году на Лоретанской площади в Праге был установлен памятник Бенешу.

Семья 

 Жена — Хана Бенешова (урождённая Анна Влчкова; 16 июля 1885—2 декабря 1974), выполняла функции своего рода секретаря мужа, была председателем чехословацкого отделения Международного Красного Креста (после 1945). Детей в семье не было. Хана пережила мужа на 26 лет и завещала свой дом Гуситскому музею в Таборе с условием, что там должен был быть создан мемориал Бенеша. Завещание так и не выполнено. Начиная с премьер-министра ЧССР Любомира Штроугала, и до сих пор правительство Чешской Республики использует его для своих нужд. Мемориал Эдварда Бенеша основан недалеко от виллы в 2000 году и управляется Гуситским музеем в Таборе.

Сочинения 
 Stranictví. Sociologická studie. — Praha 1912.
 Světová válka a naše revoluce. — Praha, 1927–1930. Sv. 1–4.
 Речи и статьи / Авториз. пер. с чеш. Н. Ф. Мельниковой-Папоушек. — Прага : Воля России, 1925. — 259, [4] с.
 Речь о Подкарпаторусской проблеме : [Подкарпатская Русь с точки зрения международной политики]. — Прага : Zemský výbor čsl. obce legionářské для Подкарпатской Руси в Ужгороде, 1934. — 44, [1] с.
 Mnichovské dny. Paměti. — Londýn, 1948.

Примечания

Литература 

 Brod, Toman. Osudový omyl Edvarda Beneše. Praha: 2003
 Klímek, Antonín. Boje o Hrad. Praha: 1996
 Peroutka, Ferdinand. Budování státu I—IV. Praha: 1934—1938
 Zeman, Zbyněk. Edvard Beneš. Politický životopis. Praha: 1997
 Gulyás, László. BENEŠ. Statesman or charlatan? The plans and the reality. 1908—1948.  Toronto: Corvinus, 2007.
 Марьина В. В. Второй президент Чехословакии Эдвард Бенеш: политик и человек. 1884—1948. М.: «Индрик», 2013. — 488 с. ISBN 978-5-91674-243-5
 Marès, Antoine. Edvard Beneš. Un drame entre Hitler et Staline.  Paris : Perrin, 2015

Ссылки 
 Победы и поражения Эдварда Бенеша 
 Политик и человек Эдвард Бенеш 

Лидеры стран — участниц Второй мировой войны
Министры иностранных дел Чехословакии
Премьер-министры Чехословакии
Политики-эмигранты
Социалисты
Социологи Чехии
Почётные граждане Остравы
Члены Палаты депутатов Чехословакии
Иностранные члены Академии моральных и политических наук
Почётные доктора Карлова университета
Почётные доктора Масарикова университета
Почётные доктора Чешского технического университета
Почётные доктора Технического университета в Брно
Почётные доктора Йельского университета
Почётные доктора Университета имени Я. А. Коменского
Почётные граждане Моравске-Будеёвице
Почётные граждане Тршебича
Почётные граждане Нове-Место-на-Мораве
Почётные граждане Либерца